Pomeranzew, Pomeranzewa bzw. Pomerantsev, Pomerantseva ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikanorowitsch Pomeranzew (1849–1918), russischer Architekt
 Boris Iwanowitsch Pomeranzew (1903–1939), sowjetischer Acarologe und Parasitologe
 Erna Wassiljewna Pomeranzewa (1899–1980), russisch-sowjetische Folkloristin, Ethnographin und Hochschullehrerin
 Igor Jakowlewitsch Pomeranzew (* 1948), russischer Autor
 Peter Pomerantsev (* 1977), britischer Journalist, Autor und Fernsehproduzent ukrainischer Herkunft